El término cará puede referirse a:

 La planta comestible Colocasia esculenta.

 Varias especies de peces como:
 Australoheros facetus.
 Gymnogeophagus gymnogenys.